«Дева Дуная» — опера Фердинанда Кауэра.
 «Дева Дуная» — балет Адольфа Адана.
  или «Нимфа Дуная» — вальс Иоганна Штрауса (1887), использующий музыку из оперетты «Симплициус».